Comines ou Commines est un nom propre qui peut désigner :

Toponyme 

 Comines-Warneton : (en néerlandais Komen-Waasten) est une ville belge située en Région wallonne, dans la Province de Hainaut et souvent simplifiée sous l'appellation Comines.

 Comines (en néerlandais Komen) est une localité traversée par la Lys, rivière entérinée comme frontière d’États en 1713 au traité d'Utrecht et qui sépara Comines en deux parties, qui font l'objet des deux articles distincts ci-dessous : 
Comines (en néerlandais ) est une commune française du département du Nord.
Comines (en néerlandais Komen) est une section de la ville belge de Comines-Warneton, située en Région wallonne dans la province de Hainaut,

Voir aussi 
 Philippe de Commines ou Philippe de Commynes (°1445 - +1511), homme politique et mémorialiste français d'origine flamande.
 Philippe de Commines, un des noms de plume de l'écrivain français André Bercoff.
 Robert de Comines († fin janvier 1069), noble flamand du XIe siècle qui participa à la conquête normande de l'Angleterre.
 Jean de Comines (1230-1301), premier comte-évêque du Puy